Imana steht für:

 Imana (Mythologie), Schöpfergott der Burundi
 Imana (Insel), eine der indonesischen Hinako-Inseln
 Imana (Ort), ein Dorf auf der Insel

Imana ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabas Halem ’Imana (1929–2016), ugandischer römisch-katholischer Bischof
 Gutemi Shone Imana (* 1991), äthiopische Langstreckenläuferin